José Cypriano Nunes Vieira (Pelotas, 25 de dezembro de 1926) é um engenheiro agrônomo, professor e historiador brasileiro.

Filho de José Alves Nunes Vieira (Pelotas, 7 de setembro de 1899 - Porto Alegre, 25 de abril de 1962) e de Celina da Cunha Echenique (Pelotas, 8 de junho de 1907 - Pelotas, 3 de janeiro de  1982), casou-se em 1954 com Ana Muñoz Chaves (Pelotas, 29 de agosto de 1932), com quem teve quatro filhos: Gervásio, Renato, Laura Helena e Ana Celina.

Formado pela Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel (Pelotas, 8 de dezembro de 1950), é proprietário da Estância do Tigre e lecionou na Universidade da Região da Campanha, em Bagé, convidado pelos professores Carlos Rodolfo Thompson Flores e Attila Taborda e mais tarde também foi diretor da Faculdade de Agronomia nesta mesma Universidade.

Sempre gostou de história universal, história brasileira e especialmente de história regional rio-grandense. Estimulado pelo historiador bageense Tarcísio Antônio da Costa Taborda realizou algumas pesquisas nesta área, elaborou alguns trabalhos esparsos e publicou alguns livros.José Cypriano residiu por 50 anos em Bagé, também foi diretor da Cooperativa Bageense de Lãs Ltda (1964/1977). Faleceu, em Bagé, a 2 de julho de 2015, falência múltipla de órgãos .

Obras
Fundador do Herval
Fatos da História Gaúcha
Água Encanada

Bibliografia 
 NUNES VIEIRA, José Cypriano. Fatos da História Gaúcha

Professores do Rio Grande do Sul
Proprietários rurais do Rio Grande do Sul
Escritores do Rio Grande do Sul
Naturais de Pelotas
Historiadores do Rio Grande do Sul